Govern de Catalunya 2010-2012
 Govern de Catalunya 2012-2016